Schebesta, Šebesta, Szebesta:
 Ondraszek (wł. Andrzej Szebesta)
 Paul Schebesta
 Walenty Szebesta
 František Antonín Šebesta (Franz Anton Schebesta)
 Jakub Šebesta
 Józef Sebesta
Czeskie nazwiska
Słowackie nazwiska
Niemieckie nazwiska
Polskie nazwiska